Сезон 1989—1990 у Національній лізі А — 93-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд 
Група А

Група В

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1990
Швейцарія
Швейцарія
1989 у швейцарському спорті
1990 у швейцарському спорті